James Jones (1772-1848), politico statunitense della Virginia
 James Jones (1873-1955), calciatore britannico 
James Earl Jones (n. 1931), attore statunitense
 James Jones (n. 1945), cestista statunitense
 James Andrew Jones (n. 1980), cestista statunitense
 James Deandre Jones (n. 1984), giocatore di football americano statunitense
 James Jones – scrittore statunitense

Pagine correlate 
Jimmy Jones